Ирина Борисовна Клестова (Хлестова) (13 марта 1907, Саратов, Российская империя — 18 января 1988, Париж, Франция) — французская художница, живописец.

Биография 
Родилась 13 марта 1907 года в Саратове. Училась в частном училище Ф. И. Рерберга в Москве.

В 1925 году эмигрировала в Европу. В 1925—1926 годах училась в Римской академии изящных искусств.

В Венеции она познакомилась с художником Львом Чистовским, который впоследствии стал её супругом. В 1926 году они поселились в Париже на Монпарнасе в тупике Руэ .

В 1930-е годы Клестова вместе с мужем переехала в город Сеневьер на юго-западе Франции, где помимо творчества занималась выращиванием орхидей, служивших ей постоянными моделями.

Творчество 
Клестова писала портреты, пейзажи, ню и натюрморты в салонно-академической манере. Наибольшую известность получили её натюрморты с пышными цветами — розами, георгинами, пионами, лилиями и орхидеями.

Клестова была членом французского Национального общества изящных искусств  и Общества независимых художников.

В 1931 году участвовала в выставке художественной секции «Объединения русских, окончивших высшие учебные заведения за рубежом». Участвовала в салонах Независимых (1939—1975), Медонском салоне (1945), Весенних салонах (1947, 1948), салонах «Свободное искусство» (1947, 1948), в ряде выставок в Великобритании и США. Провела ряд персональных выставок во Франции.

Некоторые её работы вошли в книгу американского художника Уолтера Т. Фостера  «Как рисовать и писать цветы», которая многократно переиздавалась на разных языках.

Картины художницы хранятся в Музее изящных искусств в Вильфранш-де-Руэрг, Музее изящных искусств в Шато-де-Сеневьер, галереях Великобритании и США, а также частных коллекциях.

И. Б. Клестова умерла 18 января 1988 года в Париже, похоронена в Сеневьере вместе с мужем.

Литература 
 France-illustration: Le Monde Illustré. — 1946. — Выпуски 14-26. — С. 273.
 Les artistes russes hors frontière. Livre-Catalogue. Le Musée du Montparnasse. — Paris, 2010. S. 136—137.
 La Russie Inconnue . С. 242, 412, 416, 420, 424, 437—438.
 Костицын В. А., Генис В. Л. Моё утраченное счастье. Воспоминания, дневники. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 784 с. ISBN 978-5-4448-0635-7
 Матисов В. И. Средь хрупких муз и мудрых дядек: мемуары конформиста. — СПб.: Алетейя, 2008. — 287 с. — С. 159. ISBN 978-5-91419-133-4
 Мнухин Л. А., Гладкова Т. Л. Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1940—1975. Франция. — Париж: ИМКА-ПРЕСС, 2000. — 670 с.

Примечания

Ссылки 
 И. Б. Клестова  на сайте Artnet.fr

Художницы Франции
Русские эмигранты первой волны во Франции